]Lost Horizon sau Lost Horizons se referă la: 

În domeniul literaturii: 

 Lost Horizon, un roman de aventuri scris de James Hilton și publicat în 1933 

În domeniul cinematografiei: 

 Lost Horizon (film din 1937), o adaptare a romanului 
 Lost Horizon (film din 1973), un remake muzical al filmului din 1937 

În domeniul muzicii: 

 Lost Horizon (trupă), o trupa suedeză de heavy metal 
 Lost Horizons (album de Lemon Jelly), un album al trupei Lemon Jelly 
 Lost Horizons (album de Luca Turilli's Dreamquest), un album al trupei Luca Turilli's Dreamquest 
 Lost Horizons (album de Abney Park), un album al trupei Abney Park 
 Lost Horizons (melodie de Gin Blossoms), o melodie a trupei Gin Blossoms 

În domeniul jocurilor video: 

 Lost Horizon (joc video), un joc video de aventură din 2010 realizat de Animation Arts
 Lost Horizon 2, un joc video de aventură din 2015 realizat de Animation Arts